Kołysanie mocy – zakłócenie w normalnej pracy systemu elektroenergetycznego, objawiające się zmianami wartości kątów fazowych między napięciami źródłowymi wytwarzanymi w generatorach synchronicznych współpracujących z sobą elektrowni. Jeżeli w trakcie kołysań mocy kąt fazowy między napięciami źródłowymi nie przekracza 180°, zachodzą kołysania mocy synchroniczne, w przeciwnym natomiast przypadku kołysania mocy asynchroniczne.

Przyczyną kołysań mocy są najczęściej zwarcia, zwłaszcza zwarcia niezbyt szybko wyłączane, występujące w pobliżu jednej z elektrowni. Kołysania mocy mogą powstawać również w wyniku nagłych zmian konfiguracji systemu elektroenergetycznego, na przykład wypadnięcia z pracy jednostki generatorowej albo jednej z linii przesyłowych wiążących z sobą dwie części tego systemu.

Bibliografia 
 Józef Żydanowicz: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1985.

Jakość energii elektrycznej